Білль про права 1689 — законодавчий акт англійського парламенту, що обмежував права короля.
 Білль про права — перші десять поправок до Конституції США, які закріплювали права людини.

Див. також